Łomno ist ein polnischer Ortsname:
 Łomno (Janowo), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Lomno, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Łomno (Pawłów), Dorf im Powiat Starachowicki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Łomno, seit 2009: Murzynowo-Łomno, Kolonie im Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Mittelbusch, Kreis Landsberg/Warthe, Brandenburg

Siehe auch:
 Jezioro Łomno
 Łomna